Carroll Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carroll Lake (Oakland County, Michigan)
 Carroll Lake (Van Buren County, Michigan)
 Carroll Lake (North Carolina)
 Carroll Lake (Texas)
 Carroll Lake (Wisconsin)
 Carroll Lake (Wyoming)